Асплунд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Асплунд, Гуннар (1885—1940) — шведский архитектор.
 Асплунд, Лиллиан (1906—2006) — одна из выживших пассажиров «Титаника».
 Асплунд, Юсефин (род. 1991) — шведская актриса.